Alebia Analytics o Alebia Sports Analytics (fundada en 2021, en España), es una empresa dedicada a la consultoría de analítica avanzada  aplicada al mundo del deporte. Está especializada en fútbol y da servicio a clubes, direcciones deportivas, cuerpos técnicos, agencias de representación y federaciones. Ofrece soluciones en el campo del análisis de datos, Big data, inteligencia artificial y Machine Learning.

Algunos de sus trabajos han sido citados en diversos medios relevantes como Marca, AS, Sport, La Vanguardia, La Voz de Asturias, El Español, Estadio Deportivo y otros.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web
 Perfil de twitter
[[Categoría:Deporte]]
[[Categoría:Big data]]